De Eubrachythoraci zijn een clade van uitgestorven arthrodire placodermen binnen de onderorde Brachythoraci, gepantserde vissen die het meest divers waren tijdens het Devoon. De meeste worden beschouwd als pelagische langeafstandszwemmers, wat leidt tot hun wijdverbreide verspreiding vanaf ten minste het Midden-Devoon.

Fylogenie 
Brachythoraci is verdeeld in de grote afgeleide clade Eubrachythoraci en verschillende basale groepen: Buchanosteoidea, Homostiidae en Holonematidae. (Hoewel het lidmaatschap van Holonematidae in Brachythoraci wordt betwist).

Eubrachythoraci wordt vervolgens verder onderverdeeld in de sub-clades Coccosteomorphi en Pachyosteomorphi, waarvan de laatste verder kan worden onderverdeeld in Aspinothoracidi en Dunkleosteoidea, zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:

Placodermi